Voici la liste des planètes mineures numérotées de 317001 à 318000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 317001 à 318000

317001-317100

317101-317200

317201-317300

317301-317400

317401-317500

317501-317600

317601-317700

317701-317800

317801-317900

317901-318000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000